Lil Uzi Vert vs. the World (сокращённо LUV vs. the World) — третий микстейп американского рэпера Lil Uzi Vert. Он был выпущен 15 апреля 2016 года на лейблах Generation Now и Atlantic Records. Он был спродюсирован Cubeatz, Don Cannon, Lyle LeDuff, Maaly Raw, Metro Boomin и WondaGurl. 13 марта 2020 года вышел альбом Lil Uzi Vert vs. the World 2, он является сиквелом, а также делюкс-версией Eternal Atake.

Синглы 
Главный сингл с микстейпа называется «Money Longer» он был выпущен 6 февраля 2016. Песня была спродюсирована Don Cannon и Maaly Raw.

Два других сингла называются, «You Was Right» и «Ps and Qs». Первая песня была спродюсирована Metro Boomin, а вторая Don Cannon.

Список композиций 
Адаптировано под Genius.

Комментарии
  сопродюсер

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

Сертификация

Примечания 

Микстейпы 2016 года
Альбомы 2016 года
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Lil Uzi Vert
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Доном Кэнноном
Альбомы, спродюсированные WondaGurl
Альбомы, спродюсированные Cubeatz